Бродек-у-Пршерова (, ) — город в Чехии в районе Пршеров Оломоуцкого края. Находится в Моравии в восьми километрах к северо-западу города Пршеров.

Расположен в Верхнеморавская котловине, окружён с севера и запада ручьем Олешнице, который впадает в р. Морава, верхний приток Дуная.

Население 

По состоянию на 1 января 2021 года население составляло 1 928 человек. Площадь — 891 га. Высота — 205 м.

История 
Первое письменное упоминание встречается в земских досках Королевства Богемия в мая 1301 года. Между 1301 и 1305 годами поселение перешло во владение Доминиканского монастыря Оломоуца. С 1536 г. это место называлось Бродек, позднее на латинском языке — Brodeca и Brodeka (1771).

Самый старый герб датируется 1626 годом; на нём изображена покровительница монастыря св. Катарина с пальмовым листом и правильным колесом, а под ним прыгающий налево олень.

Экономика 

Среди наиболее важных предприятий — литейный завод по производству колоколов Dytrych, солодовый завод Moravamalt и завод по розливу минеральной воды Hanácké závody.

Достопримечательности 
 Костёл рождества святого Иоанна Крестителя (1893)
 Карильон. Его двадцать два колокола принадлежат мастерам из семьи Дитрих, а архитектурный дизайн — работа художника Иржи Студенского. Самый большой колокол весит 220 кг, самый маленький — 5 кг. Карильон впервые зазвучал 1 января 2000 года в 00.00, в его программе можно стабильно хранить до сотни мелодий с возможностью дальнейшего расширения. Автоматическое управление запускает его ежедневно в 18:00, по воскресеньям и в праздничные дни также в 12:00. При этом его можно запустить вручную в любое время или, после подключения к электронной клавиатуре, играть прямо на нём как музыкальном инструменте.

Уроженцы 
 Долежелова, Рената (1950—2000) — чешская и чехословацкая актриса театра и кино.
 Обзина, Яромир (1929—2003) — чехословацкий политический и государственный деятель.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бродека-у-Пршерова 

Города Оломоуцкого края